Palanka est un toponyme qui peut désigner :
Palanka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le district de Brčko ;
Palanka, un village de Croatie situé dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar.